Příjmení Valverde nosí více významných osobností:

 Alejandro Valverde (* 1980) – španělský cyklista
 Ernesto Valverde (* 1964) – španělský fotbalista a fotbalový trenér
 Federico Valverde (* 1998) – uruguayský fotbalista
 María Valverde (* 1987) – španělská herečka
 Mathieu Valverde (* 1983) – francouzský fotbalový brankář

podobné
 Joaquín Valverde Durán (1846–1910) – španělský skladatel, dirigent a flétnista
 Joaquín Valverde Sanjuán (1875–1918) – španělský hudební skladatel proslulý svými zarzuelami

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení